Telekommunikationsgesetz steht für:

 Telekommunikationsgesetz (Deutschland)
 Telekommunikationsgesetz 2021 (Österreich)
 Fernmeldegesetz (Schweiz)